Эбола:
 Эбола — река в северной части Демократической Республики Конго.
 Эбола — род вирусов из семейства филовирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку Эбола у высших приматов.
 Эбола — острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызываемая вирусом Эбо́ла.

См. также 
 Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке